Il Bank Austria Tennis Trophy 2000 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento indoor.
È stata la 26ª edizione del Bank Austria Tennis Trophy, che fa parte della categoria International Series Gold nell'ambito dell'ATP Tour 2000. Il torneo si è giocato al Wiener Stadthalle di Vienna in Austria, dal 9 al 15 ottobre 2000.

Campioni

Singolare maschile 

 Tim Henman ha battuto in finale  Tommy Haas 6-4, 6-4, 6-4

Doppio maschile 
 
 Evgenij Kafel'nikov /  Nenad Zimonjić Jirí Novák /  David Rikl 6-4, 6-4

Collegamenti esterni

 
ATP Tour 2000